Grup polític
 Terra Lliure

Lexicografia
 Thesaurus Linguae Latinae (1900-…), un diccionari enciclopèdic del llatí, encara inacabat

Transports
 Aeroport de Tallinn